Четвёртый чемпионат СССР по футболу был разыгран с 10 мая по 14 ноября 1938 года. Победителем турнира во второй раз в своей истории стал московский «Спартак».

В 1938 году впервые была проведена реформа высшей лиги чемпионата СССР по футболу. Постановлением Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме СССР от 11 апреля 1938 года количество команд в группе «А» увеличено до 26, которые должны сыграть между собой в однокруговом турнире. В связи с этим, команда ЦДКА, занявшая в чемпионате 1937 года последнее место, была оставлена в лиге. За победу в матчах высшей лиги с этого времени начали присуждать два очка, за ничейный результат — одно.

В этом сезоне команды-дебютанты «Торпедо» и «Трактор» первыми начали переходить на новую тактическую схему «дубль-вэ».

Перед заключительным туром сразу три московские команды претендовали на чемпионство: «Спартак», ЦДКА и «Металлург». Однако, в концовке «красно-белые» финальный матч выиграли, показав наилучший результат. Второе место чемпионата завоевал ЦДКА, третье — «Металлург».

Итоговая таблица 

 Система начисления очков: 2 за победу, 1 за ничью и 0 за поражение.
 Ленинградская команда «Красная Заря» переименована в «Электрик».

Лучшие бомбардиры:

Старшие тренеры 
 Буревестник — Аркадьев, Виталий Андреевич
 Динамо (Киев) — Фомин, Владимир Васильевич
 Динамо (Ленинград) — Бутусов, Михаил Павлович
 Динамо (Москва) — Дубинин, Виктор Иванович, Тетерин, Виктор Сергеевич (с июля)
 Динамо (Одесса) — Бланк, Герман Исаакович
 Динамо (Ростов-на-Дону) — ?
 Динамо (Тбилиси) — Соколов, Алексей Андреевич
 Зенит — Юденич, Михаил Иванович
 Крылья Советов — Сотников, Алексей Андреевич
 Локомотив (Киев) — Швецов, Георгий Дмитриевич, Швецов, Александр Трифонович (?)
 Локомотив (Москва) — Сушков, Михаил Павлович
 Локомотив (Тбилиси) — Кравченко, Константин Иосифович
 Металлург — Аркадьев, Борис Андреевич
 Пищевик — Попов, Пётр Герасимович (по август), Никитин, Николай Николаевич
 Сельмаш — Натаров, Иван Андреевич
 Спартак (Ленинград) — Батырев, Павел Васильевич, Кусков, Владимир Аполлонович (с октября)
 Спартак (Москва) — Квашнин, Константин Павлович, Попов, Пётр Герасимович (с сентября)
 Спартак (Харьков) — Кротов, Николай Фёдорович
 Сталинец (Ленинград) — Филиппов, Пётр Павлович, Ивин, Борис Иванович (май — июнь, и. о.), Егоров, Константин Андреевич
 Сталинец (Москва) —  Фивебр, Антонин
 Стахановец — Борисенко, Василий Данилович (до августа), Архангельский, Григорий Зиновьевич
 Торпедо — Бухтеев, Сергей Васильевич
 Темп — Блинков, Владимир Георгиевич
 Трактор — Ходотов, Юрий Николаевич
 ЦДКА — Рущинский, Михаил Осипович
 Электрик — Окунь, Михаил Осипович, Лемешев, Константин Иванович (с июля)

Потуровая таблица

Составы призёров 

«Спартак» Москва

Старший тренер: Константин Квашнин

ЦДКА

Старший тренер: Михаил Рущинский

«Металлург»

Старший тренер: Борис Аркадьев

Матчи 
Игры были сыграны в 25 туров, только 1-й и 4-й туры были сыграны компактно, остальные растянулись до глубокой осени.

Опротестованы и переиграны матчи:
 23.06.1938, «Зенит» (Ленинград) — «Темп» 0:1 (?), матч прерван из-за хулиганского поведения болельщиков в отношении участников матча; президиум секции Всесоюзного комитета результат матча опротестовал и назначил переигровку; переигровка не состоялась из-за организационной неразберихи
 21.07.1938, ЦДКА — «Локомотив» (Тбилиси) 2:1 (Щербатенко, Г.Федотов — ?), первоначальный протест «Локомотива» на «некачественное судейство» отклонен, однако вскоре судья встречи К.Терехов в письменной форме обратился в дисциплинарный комитет, где признал свои ошибки; в итоге, протест был принят и назначена переигровка на 21 октября
 29.10.1938, «Пищевик» — «Торпедо» 0:1 (?)

По погодным условиям были прерваны и позже переиграны матчи:
 26.06.1938, «Локомотив» (Киев) — «Крылья Советов» 3:3 (? — ?) (темнота), переигран 26 июля
 04.08.1938, «Динамо» (Ростов-на-Дону) — «Буревестник» 1:0 (?) (ливень, матч остановлен на 82-й минуте), переигран 12 сентября
 02.09.1938, «Электрик» — «Спартак» (Ленинград) 1:1 (? — ?) (темнота), переигран 27 октября

Литература

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1938
1938